Estados Unidos hace referencia a varios artículos:.

Países actuales
 Estados Unidos de América, nombre oficial de los Estados Unidos de América, en América del Norte.
 Estados Unidos Mexicanos, nombre oficial de México, en América del Norte

Países extintos
 Estados Unidos de Bélgica, antiguo nombre de Bélgica, en Europa.
 Estados Unidos del Brasil, antiguo nombre de Brasil, en Sudamérica.
 Estados Unidos de Centroamérica, país extinto conformado por los actuales El Salvador, Nicaragua y Honduras.
 Estados Unidos de Colombia, antiguo nombre de Colombia, en Sudamérica.
 Estados Unidos de Indonesia, antiguo nombre de Indonesia, en Asia.
 Estados Unidos de Venezuela, antiguo nombre de Venezuela, en Sudamérica.
 Estados Unidos de las Islas Jónicas, antiguo protectorado del Reino Unido en el archipiélago homónimo.

Países propuestos pero no creados
 Estados Unidos Perú-Bolivianos.
 Estados Unidos de África.
 Estados Unidos de África Latina.
 Estados Unidos de Europa.
 Estados Unidos de la Gran Austria.

Países de ficción
 Estados Unidos de Japón, de la serie de televisión Code Geass.
 Estados Unidos de la Tierra, de la serie de televisión Futurama.